Кабрал — типичное португальское и бразильское фамилия и родовое имя.
Известные носители:

 Кабрал, Александр (1917—1996) — португальский писатель.
 Кабрал, Амилкар (1924—1973) — политический деятель Португальской Гвинеи и Кабо-Верде, один из основателей ПАИГК и её генеральный секретарь.
 Кабрал, Артур (род. 1998) — бразильский футболист.
 Кабрал, Барбоза Рафаэл (род. 1990) — бразильский футболист.
 Кабрал, Вашку (1926—2005) — поэт и политический деятель Гвинеи-Бисау.
 Кабрал, Гонсалу Велью — й мореплаватель XV века.
 Кабрал, Домингус Гедис (1852—1883) — бразильский врач, философ и материалист.
 Кабрал, Жуан (1599—1669) — португальский иезуитский миссионер, первооткрыватель, побывавший в XVII веке в Бутане и Тибете.
 Кабрал (род. 1988) — кабо-вердианский футболист.
 Жоване Кабрал (род. 1998) — кабо-вердианский футболист.
 Кабрал, Лилия (род.1957) — бразильская актриса.
 Кабрал, Луиш де Алмейда (1931—2009) — государственный и политический деятель Гвинеи-Бисау, первый председатель Государственного совета.
 Кабрал, Паулу Энрике (род. 1996) — португальский футболист, защитник.
 Кабрал, Педру Алвариш (род. 1467 или 1468—ок. 1520) — португальский мореплаватель, которому принадлежит честь открытия Бразилии.
Кабрал, Фернанду (1928—2008) — португальский политический деятель.
Кабрал, Франселина (род. 1985) — восточнотиморская велогонщица.

Составные фамилии 
 Кабрал де Мело Нето, Жуан (1920—1999) — бразильский поэт.
 Кошта Кабрал, Антониу Бернарду да (1803—1889) — португальский государственный деятель.
Ру Кабрал, Луис (1913—1973) — уругвайский шахматист.

Топоним 
 Площадь Амилкара Кабрала — площадь в Восточном административном округе города Москвы на территории района «Вешняки»

См. также 
 Кабралес
 Кабраль
 Капрал